Hojšín bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Hojšín, Ortsteil von Neustupov, Okres Benešov
 Hojšín (Svatý Jan), Ortsteil von Svatý Jan, Okres Příbram